Bajramović (em sua forma simplificada, Bajramovic) pode se referir a:

 Kenan Bajramović (1981 –), jogador de basquete bósnio
 Šaban Bajramović (1936 – 2008), cantor rom de origem sérvia
 Sejdo Bajramović (1927 – 1994), soldado e político albanês
 Zlatan Bajramović (1979 –), jogador de futebol bósnio

Desambiguação